Macher steht für:
 Macher, aktiver Mensch, siehe Homo faber (Anthropologie)
 Mecher, altägyptischer Monat
 Macher, kleiner Ort in der Gemeinde Tías auf der Insel Lanzarote
 jemand, der etwas produziert; z. B. Radiomacher (Redakteur, Sprecher o. Ä. beim Hörfunk)

Macher ist der Familienname folgender Personen:

 Claus Macher (1946–2020), deutscher Zahnarzt und Stifter
 Egon Macher (1924–2008), deutscher Mediziner
 Friedrich Macher (* 1922), deutscher Gewerkschafter und Politiker (SED)
 Gerhard Macher, deutscher Automobilrennfahrer 
 Helena Macher (* 1937), polnische Rennrodlerin
 Lukas Macher (* 2002), österreichischer Fußballspieler
 Matthias Macher (1793–1876), österreichischer Mediziner und Schriftsteller
 Maximilian Macher (1882–1930), österreichischer Kraftballonführer
 Pascal Macher (* 2001), österreichischer Fußballspieler
 Walter Macher (1915–1993), österreichischer Politiker (ÖVP)

Siehe auch:
 Der Macher
 Die Macher
 Machar